L’égalité constate :
 la qualité de ce qui est égal, uni, régulier : égalité d'humeur, égalité d'un terrain ;
 le rapport de mesure(s) semblable(s) constaté entre deux éléments distincts, en fonction d'une ou plusieurs propriétés.
Cette signification semble se préciser au  : l'égalité est la « relation entre deux choses ne présentant aucune différence de grandeur, ni de qualité ».

Sciences et techniques 
 En astronomie,  et  sont deux arcs de la planète Neptune.
 En mathématiques, l'égalité est l'expression qui désigne le même objet mathématique par deux écritures différentes.

Sciences humaines et sociales

Droit 
Rapport entre individus, citoyens, égaux en droit et soumis aux mêmes obligations (égalité civique, politique, sociale). On retrouve l'égalité proclamée dans la devise de la République française : Liberté, Égalité, Fraternité. 

Voir en particulier :
 Égalité devant la loi
 Égalité sociale
 Égalité des chances
 Principe de l'égalité des races

Histoire 
 « Égalité », le nom que prit Louis-Philippe d’Orléans (1747-1793) à la Convention.

Culture et société

Associations œuvrant pour l’égalité 
 Défenseur des droits en France
 Égalité maintenant, association de promotion des droits des femmes dans le monde entier
 Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme en Belgique
 Equality for Gays And Lesbians In The European Institutions (EGALITE), association promouvant au sein des institutions européennes la non-discrimination sur la base de l'orientation sexuelle

Édition 
 L'Égalité, quotidien socialiste français (1889-1891) ;
 Égalité, une revue d'analyse politique ;
 ''Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous (Livre) expliquant l’intérêt de l'égalité dans une société.

Sports 
En sport (et dans les compétitions en général), on peut obtenir une égalité des scores, dans ce cas on parle couramment de match nul.

Références

Articles connexes 

Vertu
Égalité